Катравож — село в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.

География 
Посёлок расположен на левом берегу Оби в устье р. Собь.

Расстояние до районного центра села Аксарка — 81 км, до окружного центра города Салехард — 34 км, до столицы города Москва — 1731 км, до аэропорта Салехарда — 38 км.

Ближайшие населенные пункты: Пельвож — 26 км, Салехард — 34 км, Вырвош — 34 км

Население

Название 
В переводе с хантыйского языка Катравож — «Старый город».

История 
С 2005 до 2021 гг. образовывало сельское поселение село Катравож, упразднённое в 2021 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Транспорт 

В период навигации рейсы Салехард — Катравож осуществляются компанией «Северречфлот» на теплоходе «Фарман Салманов». В зимний период действует зимник «Лабытнанги — Катравож».

Экономика 
Посёлкообразующим предприятием является рыболовецкое предприятие «Святогор», где работают многие жителей посёлка.

Инфраструктура 
Энергоснабжение посёлка осуществляется от автономной модульной газодизельной электростанции.

Улицы села:
 Рабочая
 Лесная
 Маслова
 Хуторская
 Набережная
 Школьная
 Новая
 Зверева
 Советская

Примечания 

Населённые пункты Приуральского района
Муниципальные образования Приуральского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году